Серге́й Ми́тин: Митин, Сергей Анатольевич (род. 1980) — российский футболист.
 Митин, Сергей Андреевич (1927—1981) — советский хоккеист, тренер.
 Митин, Сергей Герасимович (род. 1951) — российский государственный деятель, губернатор Новгородской области (2007—2017).
 Митин, Сергей Николаевич (1888—1977) — советский композитор.
 Митин, Сергей Сергеев (†1667) — русский иконописец.